C31 o C-31 può riferirsi a:

Astronomia 
C31, designazione del catalogo Caldwell di IC 405, una nebulosa diffusa visibile nella costellazione dell'Auriga

Codici 
C31, codice ECO di alcune linee del controgambetto Falkbeer, un'apertura degli scacchi

Trasporti 
Autopista C-31, un'autostrada della Catalogna, in Spagna

Altro 
HMS C31, sommergibile della classe C della Royal Navy